Бу́рдах () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Карл Бурдах (1891—1976) — генерал-лейтенант вермахту під час Другої світової війни.
 Конрад Бурдах (1859—1936) — німецький філолог, літературознавець і історик мистецтва.
 Фрідріх Бурдах (1776—1847) — німецький анатом і фізіолог.
  
Німецькі прізвища